Фабье ()  — французская фамилия. Известные носители:

 Фабье, Антонио Мария (1832—1899) — испанский государственный деятель, философ и писатель.
 Фабье, Франсуа-Жозеф (1846—1928) — французский поэт.